Мокегуа:

 Мокегуа — небольшой департамент в южной части Перу.
 Мокегуа — город на юго-востоке Перу.
 Мокегуа — река в Перу.